Ренен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди
 Ренен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Ренен () — місто у нідерландській провінції Утрехт